

Sigle 
 Canadian Premier League – campionato di calcio canadese
 Clavis Patrum Latinorum
 Combined Programming Language – linguaggio di programmazione
 Common Public License – licenza Open Source pubblicata da IBM
 Commercial Pilot License – licenza di pilota commerciale di velivolo
 Cost per Lead – e-commerce – Costo per contatto, di persona interessata, portato all'esercente

Codici 
 CPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chaparral (Colombia)

Altro 
 Cpl – abbreviazione di Corporal, grado militare corrispondente al caporale
 CPL – abbreviazione aeronautica di Current flight plan message – Messaggio di piano di volo in corso